Cardigan (Wales), een stad in Ceredigion aan de westkust van Wales
Cardigan (Canada), een gemeente op het Canadese Prins Edwardeiland
Mount Cardigan, een berg in het westen van de Amerikaanse staat New Hampshire
Cardigan (kleding), een kledingstuk
Cardigan (lied), een nummer van de Amerikaanse zangeres Taylor Swift uit 2020

Zie ook
Cardigan Bay, een baai in de Ierse Zee, ten westen van Wales
The Cardigans, een Zweedse band
Welsh corgi Cardigan, een hondenras